Jméno a příjmení]Hugo Sedláček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Hugo Sedláček (1895) (1895–1952) – český plavec, pólista, účastník olympijských her 1920, pozdější funkcionář a mecenáš plaveckého sportu
 Hugo Sedláček (1926) (1926–1945) – český skaut, padl v roce 1945 během pražské povstání, jeho památce byl zasvěcen vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy "Memoriál Hugo Sedláčka"